Minine (, masculin, transcrit Minin dans les textes en anglais et en allemand) et Minina (au féminin) peuvent faire référence à :

Personnalités 
 Fiodor Minine, explorateur russe du début du ,
  (1988- ), footballeur russe,
 Kouzma Minine en russe Кузьма Минин : (son nom complet Kouzma Minitch Sukhorukov Zakharov (?-1616), boucher russe, échevin de Nijni Novgorod, il dirigea la milice Zemskov et fut l'auteur du soulèvement des moscovites contre les Polonais et favorisa l'avènement des Romanov sur le trône impérial de Russie,
 (8134) Minin, un astéroïde nommé en son honneur.
 , cargo construit en 1980.
  (1947- ),
 Mikhaïl Minine (1922–2008)), soldat soviétique, héros de la Seconde guerre mondiale,
 Nikita Minin, nom de naissance de Nikon (1605-1681), personnalité religieuse russe.

Marine impériale de Russie 
 Minine : croiseur de la Marine impériale de Russie, coulé par une mine en 1915 dans la Mer Baltique,

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme